Бреговин (также Брегвивин и Брегувин; ; умер в 764) — 12-й архиепископ Кентерберийский (761—764). Святой, почитаемый Римско-католической церковью, день памяти — 26 августа.

Биография 
Святой Бреговин, согласно его житию, написанному Эдмером, был саксом с континента, отправившимся в Англию, чтобы получить образование в школе у святого Феодора Тарсийского, благодаря репутации которого он стал архиепископом в Кентербери. Иные источники сообщают, что своим возвышением Бреговин обязан королю Кента Этельберту II, однако все эти сведения основываются на источниках, появившихся после завоевания Англии норманнами. Документы, относящиеся к периоду до его вступления в сан, неизвестны.

Известна точная дата возведения Бреговина в сан архиепископа Кентерберийского — 27 сентября 761 года. Его выборы состоялись в тот непродолжительный промежуток времени, когда Кент в период между 756 и 764 годом был свободен от давления Мерсии, поэтому история о роли короля Этельберта II в его избрании выглядит правдоподобной. Бреговин получил свой паллиум от святого папы римского Павла I.

Известны адресованные святому архиепископу Майнца Луллу письма Бреговина, которые сохранились по сей день; в них обсуждается их встреча в Риме. Информация о деятельности Бреговина доступна из сохранившихся хартий. Из одной из них известно, что будучи архиепископом, он старался вернуть монастырь , графство Беркшир, захваченный королём Уэссекса Киневульфом. В другой хартии тэна короля Этельберта говорится о том, что Бреговин согласился принять в дар земли в Кентербери. Многие из ранних хартий диоцеза Кентербери не сохранились, что ограничивает научные знания о Бреговине.

Святой Бреговин умер в 764 году и, как и его предшественник святой Кутберт, был похоронен в крестильне в Кентербери. После пожара 1067 года, уничтожившего крестильню, мощи Бреговина были перенесены в северный придел собора, туда, где находятся мощи других епископов. В 1121 году германским монахом по имени Ламберт была сделана попытка перенести мощи во вновь создаваемый монастырь. Впоследствии мощи святого Бреговина были помещены в алтарь святого Григория, находящийся в южном приделе собора. Бреговин почитается как святой, день памяти — 26 августа, хотя хронист XII века Флоренс Вустерский указывает датой его смерти 24 августа, а другие источники — 25 августа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Bregwin at Catholic Online
 Bregwin at Britannia Biographies
 Prosopography of Anglo Saxon England Entry for Bregowine

Англосаксонские архиепископы VIII века
Святые по алфавиту
Святые Кента
Католические святые
Христианские святые VIII века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Католические архиепископы Кентерберийские